San Francisco de Asís est la traduction espagnole de saint François d'Assise et peut désigner :

Cinéma 
 San Francisco de Asís : un film de 1994.

Monde maritime 
San Francisco de Asís est le nom de plusieurs bâtiments de l'Armada espagnole, nommés d'après François d'Assise :
 le , un navire de ligne de 50 canons lancé en 1686 ;
 le , un navire de ligne de 52 canons lancé en 1726 ;
 le , un navire de ligne de 70 canons lancé en 1746 ;
 le , un navire de ligne de 74 canons lancé en 1767 et coulé à la bataille de Trafalgar.

Toponymes

San Francisco de Asís : une localité du département de Veinticinco de Mayo de la province de Misiones ;
 San Francisco de Asís : une localité de l'arrondissement Almirante Brown du Grand Buenos Aires.

San Francisco de Asís : un district de la province de Lauricocha ;
 San Francisco de Asís de Yarusyacán : un district de la province de Pasco.

San Francisco de Asís : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua ;
 San Francisco de Asís : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Asís de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme
Nom de bateau de la Marine espagnole